Oberlandbahn steht für:

Bahngesellschaften:
 Bayerische Oberlandbahn, Bahngesellschaft in Holzkirchen, Deutschland
 Berner Oberland-Bahnen, Bahngesellschaft im Berner Oberland, Schweiz
 Pfälzer Oberlandbahn Straßenbahn entlang der Deutschen Weinstraße

Bahnstrecken:
 Berner-Oberland-Bahn, Bahnstrecke Interlaken–Zweilütschinen–Lauterbrunnen/Grindelwald, Schweiz
 Thüringische Oberlandbahn, Bahnstrecke in der Bahnstrecke Triptis–Marxgrün, Deutschland